Les noms « Whakatū » (en maori), et « Whakatu » ou « Wakatu » (en anglais) peuvent désigner, en Nouvelle-Zélande :
 , un quartier en périphérie de Hastings ;
 la ville de Nelson ou la région de Nelson, en maori ;
 , une banlieue industrielle de la ville de Nelson ;
 le Wakatu, une variété de houblon cultivée dans le pays.